

Astronomia
821 Fanny – asteroide della fascia principale

Cinema
Fanny – film del 1932 diretto da Marc Allégret
Fanny – film del 1933 diretto da Mario Almirante
Fanny – film del 1961 diretto da Joshua Logan
Fanny – film del 2013 diretto da Daniel Auteuil

Musica
Fanny – gruppo musicale statunitense

Onomastica
Fanny – nome proprio di persona femminile

Romanzi
Fanny – romanzo di Erica Jong
Fanny – romanzo di Ernest Feydeau

Personaggi
Fanny – personaggio della serie di videogiochi Guilty Gear
Fanny – creatura magica dei romanzi di Harry Potter
Fanny – personaggio della serie Sesame Street

Pagine correlate
Fannie